De vervloeking (stripalbum), stripalbum uit de reeks Lefranc
 De vervloeking (boek), boek van Stephen King